Офер Нисим () (р. 1964) — израильский DJ, ремикшер и саунд-продюсер. Nissim четырежды попадал ежегодний Top 100 журнала DJ Magazine’s как лучший диджей: в 2006-м (29-е место), в 2007-м (56-е место), в 2008-м (51-е место) и в 2009-м (43-е место). В 2012-м Нисим сделал официальный ремикс на сингл Мадонны «Girl Gone Wild». Потом он получает персональное приглашение от певицы принять участие в её туре The MDNA Tour в качестве разогрева в Израиле и Турции. Диджей хорошо известен своей поддержкой лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией и своими регулярными сетами для геев в Израиле.

Дискография

Альбомы 
2002 — Excited
2004 — Searching (2CD’s) 
2005 — First Time (ft. Maya Simantov) 
2005 — The Remixes 
2006 — Second Time (ft. Maya Simantov) (2CD’s) 
2007 — Forever Tel-Aviv (2CD’s) 
2008 — Happy People (2CD’s)
2009 — Happy People (Winter Edition)
2009 — Remixed (2CD’s) 
2010 — Pride All Over
2010 — Over You (ft. Maya Simantov)

Синглы 
(появившиеся в чартах)

В качестве продюсера

Dana International 
 1993 Dana International (Album)
 1994 UMPATAMPA (Album)
 1995 E.P. Tampa (E.P)
 1996 Maganona (Album)
 1996 Chinquamilla (Single)
 1998 Diva (Winning Song of Eurovision 98')
 1999 Free (Album)
 1999 Free (Single)
 1999 Woman In Love (Single)

Оригинальные треки 
2001
 Offer Nissim ft. Sonny — Now Is The Time

2002
 Offer Nissim ft. Mickiyagi — I’m So Excited

2003
 Offer Nissim ft. Mickiyagi — Love Takes You

2004
 Offer Nissim ft. Maya — Searching
 Offer Nissim ft. Maya — That’s The Way I Like It
 Offer Nissim ft. Maya — Only You

2005
 Offer Nissim ft. Maya — Alone
 Offer Nissim ft. Maya — Anything
 Offer Nissim ft. Maya — First Time
 Offer Nissim ft. Maya — Rain
 Offer Nissim ft. Maya — Heartbreaking
 Offer Nissim ft. Maya — Summer Night City
 Offer Nissim ft. Maya — Kol A’holam
 Offer Nissim ft. Maya — On My Own
 Offer Nissim Vs. Intermissiom — Piece of My Heart
 Offer Nissim ft. Amuka — I Want More

2006
 Offer Nissim ft. Maya — Perfect Love
 Offer Nissim ft. Maya — Be My Boyfriend
 Offer Nissim ft. Maya — For Your Love
 Offer Nissim ft. Maya — First Time (When I’m With You Ver.)

2007
 Offer Nissim ft. Ivri Lider — Nights in White Satin
 Offer Nissim ft. Amir Fay-Guttman — Always
 Offer Nissim ft. Assaf Amdursky — Wild is The Wind
 Offer Nissim ft. Maya — Wish You Where Here

2008
 Offer Nissim ft. Maya — Happy People
 Offer Nissim ft. Maya — I’m In Love
 Offer Nissim ft. Maya — Why
 Offer Nissim ft. Maya — Love
 Offer Nissim ft. Ohad Haeim — Change
 Offer Nissim ft. Epiphony — Out Of My Skin
 Offer Nissim ft. Epiphony — Belive In Me
 Offer Nissim ft. Epiphony — One More Night
 Offer Nissim ft. Epiphony — Knowing Me Knowing You
 Offer Nissim ft. Symphony Extreme — Remmber My Name
 Offer Nissim ft. Symphony Extreme — I Close My Eyes

2009
 Offer Nissim — Bimbo
 Offer Nissim — Rhythm Of The Nile
 Offer Nissim ft. Maya — Hook Up
 Offer Nissim ft. Maya — Illusion
 Offer Nissim ft. Maya — You’ll Never Know
 Offer Nissim ft. Maya — Tel-Aviv
 Offer Nissim ft. Maya — Superman
 Offer Nissim ft. Maya — Holding on
 Offer Nissim ft. Maya — Cuando
 Offer Nissim ft. Epiphony — Story Ending
 Offer Nissim ft. Epiphony — Mr. Charming
 Offer Nissim ft. Epiphony — Coffe Break
 Offer Nissim ft. Epiphony — Boxing Ring

2010
 Offer Nissim — Out Of My Skin (Turkish Ver.)
 Offer Nissim ft. Maya — Over You
 Offer Nissim ft. Maya — It Was Love
 Offer Nissim ft. Maya — I’m That Chick
 Offer Nissim ft. Maya — The Only One
 Offer Nissim ft. Maya — You Were So Right
 Offer Nissim ft. Shlomi Saranga — Essi
 Offer Nissim ft. Nikka — The One and Only
 Offer Nissim ft. Mickiyagi — Freedom to Ya’All
 Offer Nissim ft. Maya — Freak Control
 Offer Nissim — Sound of Bamboo
 Offer Nissim ft. Maya Simantov — My Only One

2011
 Offer Nissim ft. Maya — La Bez'
 Offer Nissim ft. Maya Buskila, Meital & Maya — Love Child
 Offer Nissim — Sevillia Nights
 Offer Nissim ft. Epiphony — Million Stars
 Offer Nissim ft. Epiphony — Break My World
 Offer Nissim ft. Maya & Vanessa Klein — Breaking Away
 Offer Nissim pres. The Dynasty Season — The Children
 Offer Nissim ft. Omri Mizrachi — Don’t Stop the Dance
 Offer Nissim ft. Maya — I’d Give You All I Have
 Offer Nissim ft. Epiphony — Drip Drop
 Offer Nissim ft. Epiphony & Gabriel Butler — Hands On

2012
 Offer Nissim ft. Maya Simantov — All The Love
 Offer Nissim & Itay Kalderone ft. Maya Siman tov — Over & Over
 Offer Nissim ft. Amir Haddad — De’senchante’e
 Offer Nissim ft. Meital De Razon — My Pride
 Offer Nissim & Asi Tal ft. Meital De Razon — On The Radio
 Offer Nissim ft. Ilan Peled — Non Je Ne Regrette Rien
 Offer Nissim ft. Betti — Gracias A La Vida

2013
 Offer Nissim — Osa Osa
 Offer Nissim ft. Maya Simantov — Breath
 Offer Nissim ft. Ilan Peled — Haw Haw
 Offer Nissim ft. Eyal Golan — Eshal

2014

 Offer Nissim ft. Maya Simantov — Danger Love
 Offer Nissim ft. Maya Simantov — Everybody Needs A Man
 Offer Nissim ft. Meital De-Razon — End to Start
 Offer Nissim ft. Ilan Peled — Aprikose

Официальные ремиксы 
2002
 Rita — Ma’wal (Offer Nissim Remix)

2004
 Ivri Lider — Beautiful Eyes (Oriental Dub Remix)

2005
 Suzanne Palmer — Home (Offer Nissim Remix pt.1,2)
 Suzzanne Palmer — Fascinated (Offer Nissim Remix)
 Kristine W — Wonder of it All (Offer Nissim Mix)
 Deborah Cooper -Live You All Over (Offer Nissim Remix)
 Club69 — Twisted (2005 Rework)
 Deborah Cox — Easy as Life (Offer Nissim Remix)
 Rita — Jerusalem of Gold (Dub Remix)
 Ivri Lider — Cinderella Rockefella (Dub Remix)
 Ofra Haza — Love Song (Offer Nissim Remix)

2006
 Tony Moran — Something About You (Offer Nissim Remix pt.1,2&3)
 Suzzanne Palmer — Keep The Faith (Offer Nissim Remix)
 Angie Stone — I Wish I Didn’t Miss You (Offer Nissim Remix)
 Fairuz — Eastern Drums (Offer Nissim Dub Remix)
 Christina Aguilera — Hurt (Offer Nissim Remix)

2007
 Beyonce — One Night Only (Offer Nissim Remix)
 Beyonce — Deja-Vu (Offer Nissim Remix)
 Suzzanne Palmer — Free My Love (Offer Nissim Remix)
 Kristine W — Be Alright (Offer Nissim Remix)
 Donna Summer — Power of Love (Offer Nissim Remix)
 Alain Chamfort — Manureva (2007 Rework)
 Amuka — Appreciate Me at Night (Offer Nissim Mash-up)
 Sarit Hadad — Ze Sh’shomer Alay (Offer Nissim & Yinon Yahel Remix)
 Santa Esmeralda — Cha Cha Cha (Offer Nissim Remix)

2008
 Deborah Cox — Everybody Dance (Offer Nissim Remix)
 Shirley Bassey — La Passione (Offer Nissim Remix)
 Suzanne Palmer — Eye Can See You (Offer Nissim Remix)
 Jennifer Lopez — Que Hiciste (Offer Nissim Remix)
 Dana International — Petra (2008 Reconstruction)
 Dana International — Maganuna (Reconstruction)
 Captain Hollywood — More and More (2008 Reconstruction)
 Erin Hamilton — Flame 2008 (Offer Nissim Remix)
 Christina Aguilera — Candyman (Offer Nissim Remix)
 Betty — Poison (Reconstruction)
 Ofra Haza — Latet (Reconstruction)
 Kadoc — Night Train (Offer Nissim Edit)
 Culture Beat — Your Love (Offer Nissim Remix)

2009
 Maya — Bringing You Home (Offer Nissim Reconstruction)
 Suzanne Palmer — You Stepped Into My Life

2010
 Shoshana D’amari — Still Here (Offer Nissim Remix)
 Ivri Lider — Fuck Off Berlin (Offer Nissim Remix)
 Anita Meyer — Why Tell Me Why (Offer Nissim Remix)
 Lara Catherine — Nuit Magique (Offer Nissim Remix)

2011
 TYP — 20 Seconds (Offer Nissim Remix)

2012
 TYP — D.I.S.C.O (Offer Nissim Remix)
 Madonna — Girl Gone Wild (Offer Nissim Club Mix)
 Madonna — Turn Up The Radio (Offer Nissim Club Mix)
 TYP — Be With You Tonight (Offer Nissim Remix)
 Meital De Razon & Asi Tal — Le Lo Le (Offer Nissim Club Mix)
 Rita — Bigharar (Offer Nissim Extended Remix)
 Offer Nissim ft. Maya Simantov — Happy People (2012 Remix)
 Offer Nissim ft. Josie Kats — After All The Love Is Gone (Offer Nissim Remix)
 Offer Nissim ft. Nasreen Qadri — Sawah (Offer Nissim Remix)

2013

 Offer Nissim -Osa Osa (Loud Mix)
 Suzanne Palmer — You Stepped (Into My Life) (2013 Remix)
 Meital De Razon & Asi Tal — Toda La Noche (Offer Nissim Remix)
 Offer Nissim Presents David Porter — Hang On Sloopy
 Assaf Amdursky — 15 Min (Offer Nissim Remix)
 Kristine W. — Everything That I Got (Offer Nissim Tel-Aviv Mix)
 Mr. Black — Wake Up (Offer Nissim Remix)

2014

 Rocking Son — Moskau (Offer Nissim Remix)
 Rockers Revenge — Walking on Sunshine (Offer Nissim Remix)
 Dana International — Get Down On Me (Offer Nissim Remix)

2015

 Madonna — Living For Love (Offer Nissim Living For Drama Remix)
 Madonna — Ghosttown (Offer Nissim Drama Remix)

Неофициальные ремиксы/бутлеги 
2004
 Talk Talk — Such a Shame (Offer Nissim Remix)

2005
 Madonna vs. ABBA — Hung up vs. Gimme (Offer Nissim Mash-up)
 Madonna — Issac vs. Ofra Haza (Offer Nissim Remix)
 Madonna — Jump (Offer Nissim Remix)
 Abba — SOS (Offer Nissim Remix)

2006
 Lime — Unexpected Lover (2006 Reconstruction)
 Vanessa Pardise — Joe Le Taxi (Offer Nissim Remix)

2007
 Christina Aguilera — Tell Me / Missteree (Offer Nissim Remix)

2008
 Madonna — Beat Goes On (Offer Nissim Remix)
 Madonna — She’s Not Me (Offer Nissim Remix)
 Britney Spears vs. Captain Hollywood — Give More and More (Offer Nissim Remix)
 Michael Jackson — Billie Jean 2008 (Offer Nissim Remix pt.1,2)
 Jean-Jacques Goldman — La Vie Par Procuration (2008 Reconstruction)
 Johnny Hallyday — Que Je T’aime (Offer Nissim Remix)
 Rihanna — Disturbia (Offer Nissim Remix)

2009
 Madonna — Like A Prayer (Jerusalem Prayer’s Remix)
 Whitney Houstone — I Didn’t Know My Own Strength (Offer Nissim Remix)
 Depech Mode — Wrong (Peter Rauhoffer Nissim Mix)
 David Bowie — Let’s Denz (Offer Nissim Edit)
 Junior Vasquez — When Madonna Calls (2009 Dub Mix)
 Barbra Streisand — Avinu Malkeinu (Offer Nissim Remix)
 Supertramp — Logical Song (Reconstruction 2009)

2010
 Mylène Farmer — Tristana (Offer Nissim Remix)
 Rihanna — Russian Roulette (Offer Nissim Remix)
 Joe Dassin — Et Si Tu N’existais Pas (Offer Nissim Remix)

2011
 Hot Chip — I Feel Better (Offer Nissim Remix)
 Freddie Mercury — Barcelona (Offer Nissim 2011 Mix)
 Britney Spears — Till The World Ends (Offer Nissim Kinky Mix)
 Britney Spears — Till The World Ends (Offer Nissim Lovers Mix)
 Santa Esmeralda — Sevilla Nights (Offer Nissim Remix)
 Paul Oakenfold — Southern Sun (Offer Nissim Remix)
 Kristine W — Wonder Of It All (Offer Nissim 2011 Remix)

2012

 Madonna — What It Feels Like For A Girl (Offer Nissim Remix)
 Dolly Parton — Peace Train (Intro)
 SASH! — Encore Un Fois (Offer Nissim, Mr. Black & Asi Tal Remix)
 The KLF — What Time Is Love (Offer Nissim Remix ft. Vocals by Meital De Razon)
 Sanny X ft. Tina Charles — Higher (Sharp & Smooth and Offer Nissim Remix)

2013

 Kim Wilde — Loved (Offer Nissim Remix)
 Earth & Fire — Memories (Offer Nissim Remix)
 Brothers In Rhythm — Such A Good Feeling (Offer Nissim Remix)

2014
 Black Box — Everybody Everybody (Offer Nissim Remix)
 Farid El Atrache — Banadi Aaleik (Offer Nissim Remix)
 Lana Del Rey — Young and Beautiful (Offer Nissim Remix)
 Katy B — Crying For No Reason (Offer Nissim Remix)

Примечания

См. также 
 Offer Nissim’s Website 
 Offer Nissim’s MySpace Page 
 Offer Nissim’s International Fans Site 
 Offer Nissim’s fan site | Israel

Музыкальные продюсеры Израиля